Philipponnat est un nom de famille originaire du canton de Fribourg, en Suisse, où son orthographe habituelle est Philipona avec les variantes possibles Philippona et Philiponna

Il est notamment porté par :
 Olivier Philipponnat (1967- ), biographe français ;
 Thierry Philipponnat (1961- ), économiste français.
 Véronique Philipponnat, journaliste française.

Autres usages 
 Champagne Philipponnat : marque de vin de Champagne créée en 1910, dirigée depuis 2009 par Charles Philipponnat